Примера Дивисьон Чили 1947 () — 15-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1947
Чили
1947 год в Чили